

Patronyme

 Audrey Chauveau (1979-), animatrice de télévision et comédienne française ;
 Auguste Chauveau (1827-1917), vétérinaire et pathologiste français ;
 Claude Chauveau (1861-1940) sénateur de la Côte d'or ;
 Claude François Chauveau-Lagarde (1756-1841), avocat français et personnalité de la Révolution française ;
 Franck Chauveau (1846-1921), député français ;*
 François Chauveau (?-1532), abbé breton ;
 François Chauveau (1613-1676), dessinateur, graveur et peintre français ;
 Jean-Philippe Chauveau (1950-), prêtre catholique français ;
 Jean-Pierre Chauveau (1942-), homme politique français ;
 Léopold Chauveau (1870-1940), chirurgien français, également sculpteur, écrivain et illustrateur ;
 Oscar Chauvaux (1874-1965), peintre français ;
 Pascal Chauveau (1962-), artiste peintre, graphiste, designer et dessinateur français
 Pierre-Joseph-Olivier Chauveau (1820-1890), premier ministre du Québec ;
 Sophie Chauveau (1953-), écrivaine française ;
 Sophie Chauveau (1999-), biathlète française ;
 Sylvain Chauveau (1971-), musicien français ;
 Violette Chauveau (1963-), comédienne québécoise, née en Israël ;
 Yves Chauveau (1945-), footballeur français ;
 Zoé Chauveau (1959-), actrice française.

Toponyme

Chauveau, circonscription électorale provinciale du Québec ;

Le phare de Chauveau sur l'île de Ré, France ;

Distinction 
 La médaille Pierre-Chauveau, distinction au Canada.

Patronyme français